Ragow può riferirsi a:
 Ragow – frazione della città tedesca di Lübbenau/Spreewald
 Ragow – frazione della città tedesca di Mittenwalde
 Ragow – frazione del comune tedesco di Ragow-Merz